Критериум Интернациональ  () — ежегодная двухдневная шоссейная велогонка,  проводившаяся во Франции в 1932-2016 годах.

История 
Первая гонка состоялась в 1932 году. В 1932-1978 годах имела название Critérium National de la Route и в ней могли участвовать лишь французские гонщики.  В первые годы существования гонка финишировала на велодроме в Париже, в 1960 году прошла в Алжире.  С 2001 по 2009 гонка проходила в Арденнах, в 2010-2016 годах – на Корсике. Для многих гонщиков  Критериум Интернациональ являлся подготовительной гонкой к Гранд-турам, особенно к Тур де Франс.

В 1941-1943 годах гонка проводилась как на территории Франции, оккупированной нацистской Германией, так и на территории, свободной от оккупации.

С 1981 года гонка проводилась в формате три этапа за два дня – равнинный этап, горный этап и разделка. Традиционно проходила в следующие после Милан — Сан-Ремо выходные, входила в  UCI Europe Tour, имела категорию 2.HC.

В 2016 году организатор гонки - компания Amaury Sport Organisation объявила о закрытии велогонки, мотивируя это тем, что "хотя гонку выигрывали гонщики самого высокого уровня, из-за многочисленных соревнований, проводящихся в одно время с гонкой, пелотон сократился".

Призёры 

 В 1941, 1942 и 1943 годах гонка проводилась по два раза: на территории свободной Франции и оккупированной Германией.

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Велогонки во Франции
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1932 года
Спорт во Франции в 1932 году
Исчезли в 2016 году